Бездна (фильм, 1916) — немой художественный фильм Владислава Ленчевского по мотивам одноимённого романа Пшибышевского.
  — фильм .
 Бездна (фильм, 1977) () — фильм, экранизация романа Питера Бенчли. Режиссёр — Питер Йетс.
 Бездна (фильм, 1989) () — фантастический фильм Джеймса Кэмерона.
 Бездна (фильм, 1995) — короткометражная новелла по одноимённому рассказу Леонида Андреева.
 Бездна (телесериал, 2010) () — британский телесериал BBC.
 Бездна (телесериал) — российский телесериал, 2013 год.
 Бездна (мультфильм) ()— мультфильм Ligtning Boy Studio.